Nilsson-Ehle ist der Familienname folgender Personen:

* Hans Nilsson-Ehle (1910–1983), schwedischer Romanist
 Herman Nilsson-Ehle (1873–1949), schwedischer Biologe